Grupno prvenstvo Nogometnog podsaveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. Prvaci grupa bi igrali kvalifikacije za ulazak u Podsaveznu nogometnu ligu: dva prvoplasirana kluba bi ostvarila promociju u viši rang, dok bi i trećeplasirani nakon kvalifikacija mogao biti promoviran ako osvajač Podsavezne lige ostvari plasman u Slavonsku nogometnu zonu.

Tablice

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Kvalifikacije za Podsaveznu ligu 
25. lipnja 1967.: NK Sloga Otok - NK Mladost Cerić 4:0
2. srpnja 1967.: NK Tomislav Cerna - NK Sloga Otok 3:1
9. srpnja 1967.: NK Mladost Cerić - NK Tomislav Cerna 2:2
16. srpnja 1967.: NK Mladost Cerić - NK Sloga Otok 9:4
23. srpnja 1967.: NK Sloga Otok - NK Tomislav Cerna 5:0
30. srpnja 1967.: NK Tomislav Cerna - NK Mladost Cerić 2:4

Plasman u Podsaveznu nogometnu ligu NP Vinkovci su izborili NK Mladost Cerić i NK Sloga Otok.

Izvori 

 Vinkovački list #807
 Monografija NK Slavonac Gradište (str. 30)

1966-67 grupno
1966-67
Vinkovci-grupno